Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2002 vond plaats van 30 september tot en met 6 oktober 2002 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 28e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2002. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Monica Seles was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Japanse Ai Sugiyama bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door Silvija Talaja.

De ongeplaatste Jill Craybas uit de Verenigde Staten won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de even­eens ongeplaatste Kroatische Silvija Talaja in drie sets. Craybas wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven – het zou haar enige enkelspeltitel blijven. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liezel Huber en Rachel McQuillan hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste Japanse duo Shinobu Asagoe en Nana Miyagi won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Svetlana Koeznetsova en Arantxa Sánchez Vicario in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Asagoe had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Miyagi negen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Japan 2002
Japan